Tatyana – variante del nome proprio di persona Tatiana
Tatyana – cantante bulgara